

Жінки 
 Забродіна Тетяна Андріївна — російська актриса театру та кіно, лауреат Сталінської премії.

Чоловіки 
 Забродін Іван Олександрович — міністр фінансів УРСР. депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання, народний депутат СРСР.